Płazy Gwatemali – przedstawiciele gromady płazów występujący w Gwatemali. Według AmphibiaWeb zarejestrowano w tym państwie 158 gatunków płazów z wszystkich trzech rzędów – bezogonowych, ogoniastych i beznogich.

Płazy beznogie (Gymnophiona)

Marszczelcowate (Caeciliidae)

Płazy ogoniaste (Caudata)

Bezpłucnikowate (Plethodontidae)

Płazy bezogonowe (Anura)

Ropuchowate (Bufonidae)

Szklenicowate (Centrolenidae)

Craugastoridae

Eleutherodactylidae

Rzekotkowate (Hylidae)

Świstkowate (Leptodactylidae)

Wąskopyskowate (Microhylidae)

Żabowate (Ranidae)

Nosatkowate (Rhinophrynidae) 

Źródło: AmphibiaWeb

Przypisy 

Płazy Ameryki Północnej